Unthan ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Herrmann Unthan (1848–1929), armlos geborener deutscher Violinist und Artist
 Ursula Hantl-Unthan (* 1957), deutsche Juristin und Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg